Мужская сборная Новой Зеландии по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Новую Зеландию на международной баскетбольной арене. Управляется Баскетболом Новой Зеландии.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на чемпионатах Океании

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт Баскетбола Новой Зеландии 

Новая Зеландия
Баскетбол в Новой Зеландии
Баскетбол